Waterside steht für:
 Waterside (Aberdeenshire)
 Waterside (Buckinghamshire)
 Waterside (Cumbria)
 Waterside (Dalmellington), East Ayrshire
 Waterside (Derry)
 Waterside (Dumfries and Galloway)
 Waterside (East Dunbartonshire)
 Waterside (East Renfrewshire)
 Waterside (Fenwick), East Ayrshire
 Waterside (Lancashire)
 Waterside (North Ayrshire)
 Waterside (Shetland)
 Waterside (Stirling)

 Waterside (Kanada)
 Waterside (Vereinigte Staaten)